est un mot anglais qui peut faire référence à :

Cinéma 
 , film américain réalisé par Mark Frost, sorti en 1992.

Émission télévisée 
 , émission télévisée sur la .

Musique 
 , label d'une compagnie de disque indépendante danoise ;
 , un club de jazz à Boston ; , le label d'enregistrement correspondant ;
 , groupe américain formé en 1994 et dissout en 2000 ;
 , album de Robbie Robertson (1991).

Toponymes 
 , quartier historique de La Nouvelle-Orléans.

Homonymie de titre